L'expression anglophone  (pouvant se traduire en français par arrêt et départ) peut faire référence à :
stop and go, une politique économique
stop-and-go, une pénalité appliquée dans le sport automobile,
, une séquence de jeu en football américain,
stop-and-go, une manière de décrire une